Ријека може бити:

 Ријека, ијекавски изговор екавске ријечи река или икавске ријечи рика

или:

 Ријека, масивни ток воде преко копна

или:

 Ријека (град), град у Приморско-горанској жупанији, Република Хрватска,
 Ријека (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ,
 Ријека (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ,
 Ријека (Олово), насеље у општини Олово, Федерација БиХ, БиХ,
 Ријека (Трново), насеље у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ,
 Ријека (Витез), насеље у општини Витез, Федерација БиХ, БиХ,
 ХНК Ријека, фудбалски клуб из Ријеке
 Слободна Држава Ријека, историјску државу на територији града Ријеке
 Крива Ријека, насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Горња Ријека (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Доња Ријека (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Добрунска Ријека, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Црна Ријека, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Стара Ријека, насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Благај Ријека, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Варошка Ријека, насеље у општини Бужим, Федерација БиХ, БиХ
 Бабина Ријека, насеље у општини Доњи Кукурузари, Банија, Република Хрватска
 Широка Ријека, насеље у општини Војнић, Кордун, Република Хрватска
 Дједина Ријека, насеље у општини Чаглин, Република Хрватска
 Будачка Ријека, насеље у Општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Ријека Црнојевића (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора 
 Лијева Ријека, насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Дашча Ријека, насеље у општини Беране, Република Црна Гора
 Равна Ријека, насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Ђуричка Ријека, насеље у општини Плав, Република Црна Гора
 Мушовића Ријека, насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Ријека Режевићи, насеље у општини Будва, Република Црна Гора
 Ријека Пиперска, насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Ријека Марсенића, насеље у општини Андријевица, Република Црна Гора

или:

 Црна ријека, ријека у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Врањачка ријека, ријека у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Узвинска ријека, ријека у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Ријека Црнојевића, ријека у Црној Гори
 Ријека Дубровачка, залив код Дубровника, Република Хрватска

Види још 
 Горња Ријека
 Доња Ријека
 Река (вишезначна одредница)
 Рика (вишезначна одредница)
 Ријечица (вишезначна одредница)